Иоганн V (;  — ) — граф Ольденбурга и Дельменхорста в 1483—1526 годах (также считается Иоганном XIV, с учетом не правивших тезок). Его родителями были Герхард VI, граф Ольденбурга, и Адельхейда Текленбургская.

Биография 
После смерти своего отца Иоганн одолел своих братьев и стал графом Ольденбурга. В своем стремлении захватить власть в графстве Иоганн вторгся на болота Везера и прибрежные регионы Штадланд и Бутъядинген с наемниками в апреле 1499 года, которые принадлежали архиепископству Бремен. Иоганн V нанял «Черную Стражу» — вольный отряд наемников под командованием Ульриха фон Дорнума, который разгромил свободных крестьян Штадланда и Бутъядингена в двух сражениях. Уже в ноябре Магнус Саксен-Лауэнбургский, регента Хадельна, нанял «Черную Стражу», а Иоганн не смог перекупить наемников и был вынужден отказаться от завоевания Вюрстена.

Кампания Иоганна V стала началом серии кампаний по закабалению свободных крестьян земель у Северного моря и речных болот: вскоре соседние феодальные правители покорили Дитмаршен, Хадельн, Кединген, Вилстермарш, также известный как Эльбские Болота, Бутъядинген и Штадланд, а также Штединген, Вюрден и Вюрстен. Князь-архиепископ Бремена Иоганн Роде затем попытался сформировать военный союз, чтобы отразить нападения Иоганна и предотвратить дальнейшие вторжения, опасались за Вюрстен. Союз объединил города Бремен, Гамбург и Штаде и смог обезопасить земли вниз по течению реки Эльбы и Везер. Свободные крестьяне Штадланда и Бутъядингена освободились от господства Ольденбурга лишь в апреле 1500 года, поддержанные Восточной Фрисландией.

Иоганн V смог сдержать своего внешнего противника, Эдцарда I, графа Восточной Фрисландии, за счет продуманных военных альянсов. Во время распри между Эдцардом и Георгом Саксонским в январе 1514 года он в союзе с герцогом Брауншвейг-Люнебургским атаковал Эдцарда. Иоганн смог вновь покорить Бутъядинген и Штадланд, а также занял часть Фрисландии. Он попытался удержать эти земли в своих руках, но в 1517 году был вынужден принять их как фьеф от Генриха V, герцога Брауншвейг-Люнебургского. Первоначально герцог Брауншвейг занял Бутъядинген, но после неудачного восстания крестьян в 1515 году он постепенно передал право собственности на область Иоганну V, и в 1523 году Бутъядинген стал частью графства Ольденбург.

Иоганн V умер в 1526 году. После смерти отца его сыновья Иоганн VI, Христоф, Георг и Антон I управляли графством совместно.

Семья и дети 
Иоганн был женат на Анне Ангальт-Цербстской, дочери Георга I, принца Ангальт-Дессау. Их дети:
 Иоганн VI
 Анна Ольденбургская
 Георг
 Христоф
 Антон I
 Мориц
 Маргарита

См. также 
 Список правителей Ольденбурга

Литература 
 Hans Friedl, Wolfgang Günther, Hilke Günther-Arndt and Heinrich Schmidt (eds.): Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg, 1992, ISBN 3-89442-135-5
 
 Michael Schütz, «Die Konsolidierung des Erzstiftes unter Johann Rode», in: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser: 3 vols., Hans-Eckhard Dannenberg and Heinz-Joachim Schulze (eds.), Stade: Landschaftsverband der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden, 1995 and 2008, vol. I 'Vor- und Frühgeschichte' (1995; ISBN 978-3-9801919-7-5), vol. II 'Mittelalter (einschl. Kunstgeschichte)' (1995; ISBN 978-3-9801919-8-2), vol. III 'Neuzeit' (2008; ISBN 978-3-9801919-9-9), (=Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden; vols. 7-9), vol. II: pp. 263—278.

Ольденбурги
Правители Ольденбурга